

Cinema 
 Il denaro (L'Argent) – film muto del 1928 diretto da Marcel L'Herbier, tratto dal  romanzo omonimo di Émile Zola

Letteratura 
 Il denaro (L'Argent) – romanzo di Émile Zola del 1891
 Il denaro (L'Argent) – romanzo di Charles Péguy del 1913

Media 
 Il Denaro – quotidiano italiano